Гарри Шеннон (; 13 июня 1890 — 27 июля 1964) — американский актёр театра, кино и телевидения, более всего известный по фильмам 1940-50-х годов.

За свою карьеру, охватившую более 30 лет, Шеннон сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых такие значимые картины, как «Гражданин Кейн» (1941), «Оружие для найма» (1942), «Случайный урожай» (1942), «Салливаны» (1944), «Леди из Шанхая» (1947), «Чемпион» (1949), «Стрелок» (1950), «Ровно в полдень» (1952), «Административная власть» (1954), «Слова, написанные на ветру» (1956) и «Печать зла» (1958).

Ранние годы жизни и театральная карьера 
Гарри Шеннон родился 13 июля 1890 года в Сагино, Мичиган, в семье фермера ирландского происхождения. Он вырос на ферме, с детства выделяясь способностями к пению и танцам. В 15 лет Шеннон получил свою первую профессиональную работу, заменив заболевшего актёра в гастролирующем театре. На протяжении нескольких последующих лет Шеннон совершенствовал свои навыки исполнителя музыкальной комедии, работая на самых различных площадках, включая театры, шапито-шоу, карнавалы, бурлески и эстрадные шоу. Около 1910 года Шеннон поступил на работу в Театр Бёрбэнка в Лос-Анджелесе, где играл с такими знаменитостями, как Марджори Рэмбю и Уолтер Кэтлетт.

В середине 1920-х годов Шеннон перебрался на Бродвей, где играл в музыкальных комедиях «О, Кей!» (1926-27), «Держи всё» (1928-29), «Джоника» (1930), «Просто Саймон» (1931), «Свободно для всех» (1931) и «Простите за мой английский» (1933), а также в комедиях «Под стеклом» (1933), «Волнение в Вашингтоне» (1938) и «Миссис О’Брайен развлекает» (1939).

В конце 1920-х годов, когда Шеннон играл в спектакле «Из ада пришла леди» в театре Guild, его заметил продюсер и режиссёр Брайан Фой, взяв в звуковые комедийные короткометражки «Симпатия» (1929) и «Слабое сердце» (1929).

Карьера в кино 
В 1930 году Шеннон сыграл в первом полностью звуковом полнометражном фильме компании Paramount Pictures, музыкальной комедии «Поднять головы» (1930), который был произведён на студии в Астории, Нью-Йорк. 
После ролей в ещё нескольких снятых в Нью-Йорке короткометражках (где его имя часто не упоминалось в титрах), в 1940 году Шеннон перебрался в Голливуд, где начал полноценную кинокарьеру. Свои первые голливудские роли он сыграл в таких фильмах, как мелодрама «Отряд слезоточивого газа» (1940), криминальный триллер «Игра в открытом море» (1940) и комедия «Дама моряка», мюзикл «Слишком много девушек» (1940) с Люсиль Болл, биопик «Молодой Том Эдисон» (1940) с Микки Руни и драма «Одной насыщенной ночью» (1940).

По мнению Хэла Эриксона и многих других историков кино, «более всего Шеннона помнят по роли пьющего отца Чарльза Фостера Кейна в выдающемся фильме Орсона Уэллса „Гражданин Кейн“» (1941). После появления в этом памятном фильме Шеннон сыграл небольшие роли в популярной мелодраме «Случайный урожай» (1942) с Рональдом Колманом и Грир Гарсон, а также в фильме нуар «Оружие для найма» (1942) с Аланом Лэддом и Вероникой Лейк. Затем последовала биографическая картина «Салливаны» (1944), рассказывающая реальную историю братьев, погибших на Второй мировой войне.

На протяжении 1940-х годов Шеннон продолжал активно сниматься, сыграв важные роли начальника тюрьмы в тюремной мелодраме «Сан-Квентин» (1946) и капитана полиции в фильме нуар «Ночной редактор» (1946), а также небольшую роль копа в фильме нуар «Катастрофа» (1946) с Пэтом О’Байеном в главной роли. Год спустя Шеннон сыграл судью в криминальной мелодраме о подростках «Опасные годы» (1947), врача в сельском нуаре «Красный дом» (1947) с Эдвардом Робинсоном, лейтенанта полиции в фильме нуар «Нора Прентисс» (1947) с Энн Шеридан в заглавной роли, но, по мнению Хэннсберри, «более всего Шеннон запомнился как детектив, преследующий психопатического убийцу в исполнении Лоуренса Тирни», в фильме нуар «Дьявол едет автостопом» (1947). После роли в «забавной комедии» «Мистер Блэндингс строит дом своей мечты» (1948) с Кэри Грантом и Мирной Лой Шеннон сыграл в классических фильмах нуар «Леди из Шанхая» (1948) Орсона Уэллса и «Чемпион» (1949). Во втором фильме Шеннон «отошёл от своего привычного нуарового образа представителя закона», «хорошо сыграв владельца кафе, который силой принуждает главного героя (Кирк Дуглас) жениться на своей дочери (Рут Роман)».

В 1950 году Шеннон сыграл небольшие роли сразу в нескольких фильмах нуар: он был врачом в ленте «Где живёт опасность» (1950) с Робертом Митчемом, полиграфистом — в «Криминальной истории» (1950) с Дэном Дьюриа, офицером полиции — в картине «Убийца, запугавший Нью-Йорк» (1950), а также сыграл роль одного из горожан в социальном нуаре «Звук ярости» (1950), посвящённом теме линчевания. В 1950-е годы Шеннона можно было увидеть также в драме «Административная власть» (1954) с Уильямом Холденом, а также в фильмах нуар «Крик преследуемого» (1953) с Витторио Гассманом, «Свидетель убийства» (1954) с Джорджем Сэндерсом и Барбарой Стэнвик и «Печать зла» (1958) с Орсоном Уэллсом, где Шеннон сыграл шефа полиции.

Однако более всего в 1950-е годы Шеннон снимался в вестернах, сыграв более чем в 20 картинах, среди которых «Стрелок» (1950) с Грегори Пеком, «Ровно в полдень» (1952) с Гэри Купером, «Джек Слейд» (1953), «Канзас Пасифик» (1953) со Стерлингом Хэйденом, «Жестокие люди» (1955) с Гленном Фордом, «Высокие люди» (1955) с Кларком Гейблом, «Дорога в Денвер» (1955) с Джоном Пейном, «На мушке» (1955) с Фредом Макмюрреем, «Одинокий человек» (1957) с Джеком Пэлансом и «Келли из Йеллоустоуна» (1959).

Свои последние роли уже в 70-летнем возрасте Шеннон сыграл в мелодраме «Лето и дым» (1961) с Джеральдин Пейдж, музыкальной мелодраме «Дикарь» (1961) с Элвисом Пресли и в мюзикле «Цыганка» (1962) с Натали Вуд.

Карьера на телевидении 
Многочисленные кинороли Шеннона дополнялись его работой на телевидении, в частности, в сериалах «Я люблю Люси» (1951), «Альфред Хичкок представляет» (1955) и «Неприкасаемые» (1959-61, 2 эпизода). Он также сыграл более чем в 20 телесериалах-вестернах, среди них «Шайенн» (1956-61, 2 эпизода), «Шериф Кочиза» (1956-57, 3 эпизода), «Есть оружие — будут путешествия» (1957-58, 2 эпизода), «Беспокойное оружие» (1957), «Дни в долине смерти» (1958-61, 2 эпизода), «Сыромятная плеть» (1959-62, 4 эпизода), «Истории Уэллс-Фарго» (1959-60, 2 эпизода), «Кольт 45» (1960), «Ларами» (1960-61, 2 эпизода), «Дымок из ствола» (1961), «Маверик» (1961), «Бэт Мастерсон» (1961), «Дакота» (1963) и «Виргинец» (1963).

Актёрское амплуа и оценка творчества 

За свою карьеру, охватившую период с 1930-х до середины 1960-х годов, Шеннон сыграл более чем в 100 картинах, включая такие памятные ленты, как «Гражданин Кейн» (1941), где он сыграл отца главного персонажа картины. По словам Хэла Эриксона, помимо разнообразных ролей представителей закона и врачей в фильмах нуар, Шеннон «чаще всего играл ирландских копов и шерифов в вестернах». По мнению Гари Брамбурга, «хотя он остался малым актёром второго уровня, он доказал свою надёжность в вестернах, обычно оставаясь на положительной стороне закона в ролях шерифов или сельских отцов, а также барменов».

Личная жизнь 
Шеннон был женат на Луиз Уиллеттс вплоть до своей смерти в 1964 году.

Смерть 
Гэрри Шеннон умер 27 июля 1964 года в своём доме в Голливуде в возрасте 74 лет.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Гарри Шеннон  на сайте Turner Classic Movies

Киноактёры США